Les qualifications du championnat du monde féminin de volley-ball 2014 sont les matchs qui précèdent le championnat du monde. Ils ont permis de sélectionner 23 équipes, l'Italie étant automatiquement qualifiée en tant que pays organisateur. La répartition entre zones géographiques est la suivante : deux équipes pour l'Afrique, quatre pour l'Asie, six pour l'Amérique du Nord, deux pour l'Amérique du Sud et neuf pour l'Europe.

Zone Afrique

Premier tour

Groupe A 

|}

|}

Groupe B 

|}

|}

Groupe D 

|}

|}

Groupe E 

|}

|}

Groupe F 

|}

|}

Groupe H 

|}

|}

Groupe J 

|}

|}

Groupe K 

|}

|}

Groupe L 

|}

|}

Deuxième tour 
Les groupes du  tour sont constitués avec les équipes qualifiées lors du . Chaque groupe correspond à une zone régionale. Les 2 meilleures équipes au classement mondiales (Algérie et Kenya) sont qualifiées d'office pour le tour final. Pour les zones 1 et 7, seul le  de chaque groupe sera qualifié pour le tour final et les pour les zones 2, 3,4, 5 et 6 les deux  seront qualifiés pour le tour final. L'équipe de la zone 1 qualifiée pour le tour suivant est déjà connue : Tunisie.

Groupe N 

|}

|}

Groupe O 

|}

|}

Groupe P 

|}

|}

Groupe Q 

|}

|}

Groupe R 

|}

|}

Groupe S 

|}

|}

Troisième tour 
Les groupes du  sont constitués avec les équipes qualifiées lors du  tour. Seule la première équipe de chaque groupe se qualifie pour le championnat du monde.

Groupe T 

|}

|}

Groupe U 

|}

|}

Équipes qualifiées

Zone Asie 
Pour le premier tour, les poules sont organisées de façon géographique.

Premier tour

Centre 

|}

|}

Est 

|}

|}

Sud Est 

|}

|}

Deuxième tour 
Pour ce , les poules sont établies suivant le classement FIVB au . Le classement est entre parenthèses dans le tableau ci-dessous.

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Équipes qualifiées

Zone NORCECA

Premier tour

Groupe A 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe B 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe C 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe D 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe E 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe F 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe G 

|}

|}

Groupe H 

|}

|}

Deuxième tour

Groupe I 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe J 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe K 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe L 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe M 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe N 

|}

|}

Finales 

|}

Troisième tour

Groupe O 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe P 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe Q 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe R 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe S 

|}

|}

Finales 

|}

Playoffs 
Les playoffs réunissent les équipes classées  des groupes O, P, Q, R et S du tour précédent. L'équipe vainqueur de ce tournoi à 5 obtiendra la dernière place disponible pour le Championnat du monde 2014.

Matchs 

|}

Classement 

|}

Équipes qualifiées 
  (vainqueur du groupe O)
  (vainqueur du groupe P)
  (vainqueur du groupe Q)
  (vainqueur du groupe R)
  (vainqueur du groupe S)
  (vainqueur playoffs)

Zone Amérique du Sud 
L'équipe du Brésil est qualifiée directement grâce à sa victoire au Championnat d'Amérique du Sud 2013. Un tournoi de qualification entre les équipes classées de la  à la  au Championnat d'Amérique du Sud 2013 aura lieu pour déterminer quelle équipe validera le dernier ticket pour le championnat du monde.

Tournoi de qualification 

|}
 L'équipe d'Argentine avait remporté les deux premiers sets (25-20, 25-19) et menait 13-9 dans le troisième lorsque l'entraineur de l'équipe péruvienne a décidé de retirer son équipe à la suite d'un désaccord avec les décisions arbitrales  

|}

Équipes qualifiées

Références

Zone Europe

Premier tour

Groupe A 

|}

|}

Groupe B 

|}

|}

Groupe C 

|}

|}

Groupe D 

|}

|}

Groupe E 

|}

|}

Groupe F 

|}

|}

Groupe G 

|}

|}

Deuxième tour 

|}

|}

Troisième tour 
Les équipes qualifiées pour le  sont les équipes classées  des poules A à G, les trois  de la poule H ainsi que les équipes ayant participé au Championnat d'Europe 2013 excepté les 2 équipes finalistes (Russie et Allemagne) qualifiées automatiquement.

Groupe I 

|}

|}

Groupe J 

|}

|}

Groupe K 

|}

|}

Groupe L 

|}

|}

Groupe M 

|}

|}

Équipes classées secondes 

|}

Équipes qualifiées 
  (pays organisateur)
  ( Championnat d'Europe 2013)
  ( Championnat d'Europe 2013)
  (vainqueur du groupe I)
  (vainqueur du groupe J)
  (vainqueur du groupe K)
  (vainqueur du groupe L)
  (vainqueur du groupe M)
  (meilleur second)
  (meilleur second)

Liens externes 
  Page des compétitions sur le site de la FIVB
  Qualifications sur le site de la NORCECA
  Qualifications sur le site de la CEV

2014 qualifications
Volley-ball feminin qualifications
Monde feminin 2014 qualifications
Monde feminin qualifications